Der Ōtomo-Klan () des Altertums war ein japanischer Klan, der sich auf Michi no omi no mikoto (), bewaffneter Begleiter des Kaisers Jimmu, zurückführte und dessen Mitglieder bis in die frühe Heian-Zeit hohe Ämter in der Regierung bekleideten.

Einige Mitglieder der Familie 
 Kanamura (), Sohn des Karari, stammte in der 10. Generation von Michi-omi ab. Als sich anlässlich des Todes von Kaiser Ninken im Jahre 498 Heguri Matori () in die kaiserliche Nachfolge einmischte, besiegte ihn Kanamura und wurde zum Ō-muraji durch Kaiser Buretsu ernannt. Als dieser kinderlos starb, setzte Kanamura Prinz Ōhodo (Keitai), Abkömmling des Kaisers Ōjin, auf den Thron. Er blieb Minister auch unter den vier nachfolgenden Kaisern.
 Sadehiko (), Sohn des Kanamura, befehligte mit seinem Bruder Iwa eine Expedition gegen Silla. Die Legende sagt, dass seine Frau, Matsu-ura no Sayo-hime, ihre Augen nicht von Sadehikos Schiff lassen konnte und bewegungslos am Strand zurückblieb, so dass sie schließlich zu einem Stein wurde, dem bōfu-seki. Die Brüder waren in ihrem Feldzug erfolgreich gegenüber den Drei Reichen Koreas – Iwa wurde Gouverneur von Tsukushi, während Sadehiko in Korea blieb. 562 wurde er zum Shōgun ernannt, er besiegte die Armee von Goguryeo, kehrte dann mit reicher Beute nach Japan zurück.
 Kuhi () kämpfte 587 unter Soga no Umako gegen Mononobe no Moriya und leitete 590 und 601 Expeditionen nach Korea.
 Fukehi () unterstützte Kaiser Temmu gegen Kaiser Kōbun 672 und besiegte die kaiserliche Armee in Ōmi.
 Kojihi (; 695–777) war 752 Botschafter in China.
 Otomaro (; 731–809) wurde 791 gegen die Ainu nach Mutsu gesandt und besiegte sie mit Hilfe von Sakanoue no Tamuramaro (; 758–811). Später wurde er Lehrer des kaiserlichen Prinzen.
 Katsuo (; 776–831) war Gouverneur und Inspektor (azechi) von Mutsu.
 Tabito (; 665–731), Sohn des Yasumaro, regierte die Provinzen Yamashiro und Settsu und unterdrückte 720 eine Revolte der Hayato () in der Provinz Ōsumi. Er war auch als Dichter berühmt.
 Surugamaro (; † 768) war an der Revolte des Tachibana no Naramaro (; 721–757) beteiligt und wurde 757 ins Exil geschickt. Kurz darauf zurückgeholt wurde er Azechi und dann Chinjufu-Shōgun und besiegte die Ainu.
 Yakamochi (; † 785) Sohn des Tabito, war Shōgun in der Provinz Mutsu und gilt als einer der bedeutendsten Dichter seiner Zeit. Kurz nach seinem Tode tötete Tsuguhito, ein Verwandter, Fujiwara no Tanetsugu (; 737–785), worauf er festgenommen wurde. Er erklärte, Yakamochi hätte ihn zu der Tat angestiftet. Daraufhin wurden diesem, obwohl schon verstorben, alle Rechte genommen und dessen Sohn Nagate auf die Insel Sado verbannt. Tsuguhito selbst wurde auf die Insel Oki verbannt.

Stammbaum

Anmerkungen

Literatur 
 E. Papinot: Historical and Geographical Dictionary of Japan. Nachdruck der Ausgabe von 1910 durch Tuttle, 1992, ISBN 0-8048-0996-8, S. 499–500.

Buke (Adel)
Heian-Zeit